Субачюс () — название трёх населённых пунктов в Купишкском районе Литвы:

 Субачюс — город, центр староства.
 Субачюс (Старый Субачюс) — местечко близ одноимённого города.
 Субачюс — хутор близ одноимённого местечка.